Brickaville (district), een district van Madagaskar
Brickaville (stad), de hoofdplaats van dit district